Марк Фра́нкель (Mark Frankel; , Суррей, — , Чизик) — английский актёр.

Биография 

Марк Франкель родился  в семье бывшего пилота Королевских военно-воздушных сил и вырос в Лондоне. Начал актёрскую карьеру в 10 лет, выступал на сцене до 16 лет, затем прекратил, чтобы окончить образование. Дебютировал в фильме «Весна Микеланджело». В 1990 году в авиакатастрофе погиб Джо Франкель, старший брат Марка Франкеля. Через год Марк женился на Каролине Бессон. В 1994 году Марк и Каролина отметили рождение их первого сына Фабиана. В середине 1990-х Франкель получил известность, исполнив главные роли в двух коротких сериалах — роль британского секретного агента Карлтона Дайала в телесериале , и роль принца вампиров Джулиана Луны в сериале «Клан».

В 1996 году на 35-м году жизни Марк Франкель разбился на мотоцикле вскоре после выхода заключительного эпизода сериала «Клан».

Фильмография 

 1991 — Сёстры (телевизионное шоу) / Sisters
 1991 — Молодая Екатерина / Young Catherine
 1991 — Весна Микеланджело / A Season of Giants
 1991 — Power Force
 1992 — Мегрэ / Maigret
 1993 — Леон-свиновод / Leon the Pig Farmer
 1994 — Fortune Hunter
 1995 — Пасьянс на двоих / Solitaire for 2
 1995 — Clair de Lune
 1995 — The Ruth Rendell Mysteries
 1996 — Клан / Kindred: The Embraced
 1997 — Место на кладбище / Roseanna’s Grave

Ссылки 
 
 Фан-сайт Марка Франкеля
 Официальный фан-клуб Марка Франкеля

Примечания